John DeWitt ist der Name folgender Personen:

*John DeWitt (Leichtathlet) (1881–1930), US-amerikanischer Hammerwerfer und Footballspieler
John Hibbett DeWitt (1906–1999), US-amerikanischer Elektroingenieur
John Lesesne DeWitt (1880–1962), US-amerikanischer Generalleutnant